Микко Каспер Лехтонен (; ) — финский хоккеист, защитник клуба «Цюрих Лайонс», олимпийский чемпион (2022) и двукратный чемпион мира (2019 и 2022) в составе сборной Финляндии.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба ТПС Турку. Выступал за команду на юниорских и молодёжных соревнованиях. В сезоне 2011/12 дебютировал в высшей лиге Финляндии. В 2015 году перешёл в команду КооКоо, где отыграл два сезона. В сезоне 2016/17 выступал за шведский ХВ71. В сезоне 2017/18 был игроком «Таппары», после чего вновь вернулся в Швецию. В 2019 году подписал контракт с командой Континентальной хоккей лиги «Йокерит». По итогам сезона-2019/20 признан самым результативным защитником (49 очков: 17 шайб + 32 передачи).

В мае 2020 года игрок расторг соглашение с «Йокеритом», чтобы перейти в клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». В июле 2020 года вернулся в «Йокерит» на правах аренды.

30 апреля 2022 года контракт Лехтонена и СКА был расторгнут по взаимному согласию.

11 мая 2022 года подписал двухлетний контракт со швейцарским клубом «Цюрих Лайонс».

Играл за юниорскую и молодёжную сборные Финляндии. В 2014 году стал чемпионом мира среди молодёжных команд. В 2017 году дебютировал за взрослую сборную на первенстве планеты. В 2018 году выступал за олимпийскую сборную Финляндии. В 2019 году в составе сборной завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК ТуТо
Игроки ХК КооКоо
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года